Muzyka:
 Faith – album The Cure
 Faith – album George'a Michaela
 Faith – album Faith Hill
 Faith – album Faith Evans
 Faith – album Hurts
 Faith – piosenka George’a Michaela
 The Faith – amerykański zespół hardcore-punk

Miejscowości w USA:
 Faith – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Faith – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade